Геннадий Савельев:
 Савельев, Геннадий Алексеевич (род. 1928) — директор Дубненского машиностроительного завода, лауреат Государственной премии СССР.
 Савельев, Геннадий Петрович (род. 1945) — глава администрации (губернатор) Коми-Пермяцкого автономного округа
 Савельев, Геннадий Петрович (1933 — 2005) — советский композитор